Het jaar 1900
 1900 (getal), het getal
 1900 (film), of Novecento, een film uit 1976 van regisseur Bernardo Bertolucci